Anadir (grad), glavni grad Čukotskog autonomnog okruga (Magadanska oblast, Rusija)
 Anadir (rijeka), rijeka u Rusiji
 Anadirska visoravan
 Anadirski zaljev
 Anadirski liman
 Operacija Anadir